Krokowo ist ein polnischer Ortsname für:
 Krokowo (Jeziorany), Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Krokau, Kreis Rößel, Ostpreußen
 Krokowo (Kozłowo), Dorf im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Krokau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Krokowo (Świeszyno), Dorf im Powiat Koszaliński, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Krück, Kreis Köslin, Pommern

Siehe auch: Krokowa